Hermann Schenck zu Schweinsberg ist der Name folgender Personen:

 Hermann Freiherr Schenck zu Schweinsberg (1866–1937), hessischer Kreisrat und Kreisdirektor
 Hermann Karl Schenck zu Schweinsberg (1900–1974), deutscher Jurist
 Hermann Ludwig Schenck zu Schweinsberg (1807–1858), deutscher Revierförster und Mitglied der Kurhessischen Ständeversammlung